Zjazd kobiet podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1976 w Innsbrucku został rozegrany 8 lutego. Zawody odbyły się na trasie w Axamer Lizum. Mistrzynią olimpijską w tej konkurencji została Rosi Mittermaier z RFN, srebro wywalczyła Austriaczka Brigitte Totschnig, a brąz zdobyła Cindy Nelson z USA.

Wyniki

Bibliografia 
  

Narciarstwo alpejskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1976